La Basketball Bundesliga 2013-14 fue la edición número 48 de la Basketball Bundesliga, la primera división del baloncesto profesional de Alemania. El campeón fue el Bayern de Múnich, que lograba su tercer título, mientras que descendieron a la ProA el S.Oliver Baskets y el SC Rasta Vechta.

Equipos

Resultados

1Los equipos locales están listados a la izquierda y los visitantes arriba.

Playoffs

Galardones 
MVP de la temporada
 Malcolm Delaney, Bayern de Múnich
MVP de las Finales
 Malcolm Delaney, Bayern de Múnich
Mejor jugador ofensivo
 Darius Adams, Eisbären Bremerhaven
Mejor jugador defensivo
 Cliff Hammonds, Alba Berlin
Mejor jugador alemán joven
 Daniel Theis, ratiopharm Ulm
Entrenador del Año
 Silvano Poropat, Mitteldeutscher BC
Jugador más mejorado
 Danilo Barthel, Skyliners Frankfurt

Mejores quintetos de la BBL

Mejor quinteto:
 Malcolm Delaney (Bayern de Múnich)
 Anton Gavel (Brose Baskets)
 Reggie Redding (ALBA Berlin)
 Angelo Caloiaro (Mitteldeutscher BC)
 D'or Fischer (Brose Baskets)

2º mejor quinteto:
 Jared Jordan (Brose Baskets)
 Julius Jenkins (EWE Baskets Oldenburg)
 Bryce Taylor (Bayern de Múnich)
 Deon Thompson (Bayern de Múnich)
 Leon Radošević (ALBA Berlin)

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Basketball Bundesliga
 Temporada 2013-14 en eurobasket.com
 Temporada 2013-14 en realgm.com

Temporadas de la Basketball Bundesliga
Baloncesto en 2013
Baloncesto en 2014